Renúncia, o mesmo que abdicação, desistência, abandono

 Renúncia (álbum de Chris Durán)
 Renúncia (álbum de Shirley Carvalhaes)
 Renúncia (livro), atribuído ao espírito Emmanuel, por psicografia realizada por Francisco Cândido Xavier
 Renúncia (1964), telenovela da TV Record
 Renúncia (1982), telenovela da TV Bandeirantes

Desambiguações de artes